Brandbrug (Delft), voetbrug in het centrum van Delft, Zuid-Holland
 Brandbrug (Vondelpark) (brugnummer 455), voetbrug in het Vondelpark in Amsterdam

Zie ook 
 François Brandtbrug (nr 1777), vaste brug in Amsterdam-Noord
 Brandweerbrug (nr 79), vaste brug in Amsterdam-Zuid